herb powiatu brzeskiego – dla powiatu brzeskiego w województwie małopolskim
 herb powiatu brzeskiego – dla powiatu brzeskiego w województwie opolskim